Александр Мартынюк:
 Мартынюк, Александр Акимович (1945—2022) — советский хоккеист, нападающий, заслуженный мастер спорта СССР.
 Мартынюк, Александр Александрович (род. 1954) — российский лесовод, академик РАН (2022).